Avanti! (album), een album van de Canadese muziekgroep Miriodor;
 Avanti! (film), een film uit 1972 van de Amerikaanse regisseur Billy Wilder;
 Avanti! (orkest), een Fins kamerorkest;
 Avanti! (tijdschrift), het partijblad van de Socialistische Partij van Italië (PSI).